«Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро» (, Отоко-ва цурай ё: Торадзиро соай каса; иное русское название — «Тора-сан и любовь под зонтом»; ) — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1975 году. Очередное, 15-е приключение эксцентричного Тора-сана, в котором он находит свою старую любовь Лили, но отказывается жениться на ней.

Сюжет 
Торадзиро (или по простому Тора-сан) в своих скитаниях по Японии встречает на Хоккайдо ушедшего из дома бизнесмена Кэндзиро Хёдо. Двое мужчин проводят вместе несколько дней. Затем, здесь же, на Хоккайдо, Тора-сан встретил свою прежнюю возлюбленную Лили (с которой его столкнула судьба в 11 серии сериала). Расставшись с мужем, она планирует вновь стать певицей, а заодно восстановить свои необычные отношения с Торадзиро. С этой целью она предпринимает поездку к нему домой. Родные Тора-сана счастливы: будущая невеста приходится им по душе, чего не скажешь о самом герое… Тем не менее, тётя Цунэ и дядя Тацудзо прилагают все усилия, чтобы Лили вышла замуж за Торадзиро. Но он не хочет жениться на ней. После возникшего недоразумения, женщина уходит, а родным остаётся сожалеть о своём вмешательстве.

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, его сестра
 Рурико Асаока — Лили
 Эйдзи Фунакоси — Кэндзиро Хёдо
 Гин Маэда — Хироси Сува, муж Сакуры
 Масами Симодзё — Тацудзо, дядя Тора-сана
 Тиэко Мисаки — Цунэ, тётя Тора-сана
 Хисао Дадзай — Умэтаро, босс Хироси
 Тисю Рю — священник
 Хаято Накамура — Мицуо Сува
 Гадзиро Сато — Гэн
 Канэко Ивасаки — Нобуко
 Аи Саотомэ — Марико

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 2 августа 1975 года в Токио.
  — премьера в США 12 июня 1977 года.
  — 1 апреля 2016 года фильм впервые был показан в республике Беларусь в рамках 5-го фестиваля японского кино в Минске.

Награды и номинации 
Премия «Голубая лента»
 18-я церемония награждения (1976)
 Премия лучшей актрисе 1975 года — Рурико Асаока.
 Премия за лучшую женскую роль второго плана — Тиэко Байсё.

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1976)
 Премия лучшей актрисе 1975 года — Рурико Асаока.
 Номинация на премию за лучший фильм 1975 года, однако по результатам голосования занято лишь 5-е место.

Кинопремия «Майнити» (1976)
 Премия лучшей актрисе 1975 года — Рурико Асаока.
 Премия за лучшую работу художника-постановщика — Киминобу Сато (за работу на двух фильмах: «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро» и «Единомышленники», поставленную тем же Ёдзи Ямадой).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san Meets the Songstress Again на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　寅次郎相合い傘 on Official Torasan site

Фильмы Японии 1975 года
Кинокомедии Японии
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)